Э́цио Га́мба (, род. 2 декабря 1958 года) — итальянский дзюдоист, олимпийский чемпион 1980 года. Главный тренер сборной России по дзюдо с 12 ноября 2008 года.

Биография 
Гамба участвовал подряд в 4 Олимпиадах с 1976 по 1988 годы. На Играх 1980 года в Москве он победил в категории до 71 кг, одолев в финале британца Нейла Адамса. На Играх 1984 года в той же категории Гамба в финале проиграл корейцу Ан Бён Гыну.

Гамба также занял второе место на чемпионате мира 1979 года, выиграл чемпионат Европы 1982 года и занял второе место на чемпионате Европы 1979 года.

Тренировал национальную сборную Италии по дзюдо.

12 ноября 2008 года был назначен главным тренером мужской сборной России. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне мужская сборная России впервые в своей истории завоевала золотые медали (их принесли Арсен Галстян, Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев). Всего же сборная взяла 5 медалей из 7 возможных.

В 2013 году «за большой вклад в развитие спорта в Российской Федерации» Гамба был награждён российским орденом Дружбы. 17 марта 2015 года ему было присвоено почётное спортивное звание «Заслуженный тренер России». В 2017 году «за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия)» награждён орденом Почёта.

8 января 2016 года Эцио Гамба получил гражданство РФ.

Награды 
 Орден Александра Невского (12 октября 2022 года) — за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта
 Орден Почёта (18 мая 2017 года) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия).
 Орден Дружбы (1 июня 2013 года) — за большой вклад в развитие спорта в Российской Федерации.
 Заслуженный тренер России (17 марта 2015 года).
 Заслуженный работник физической культуры Республики Дагестан (11 мая 2012 года) — за заслуги в  развитии физической культуры и спорта

Примечания

Литература 
 
 
 

Чемпионы Италии по дзюдо
Олимпийские чемпионы от Италии
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы Европы по дзюдо
Тренеры сборной России по дзюдо
Натурализованные граждане России